Het WTA-tennistoernooi van Zürich (officieel Swisscom Challenge) van 2000 vond plaats van zondag 8 tot en met zondag 15 oktober 2000 in de Zwitserse stad Zürich. Het was de zeventiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnen­banen.

De Zwitserse Martina Hingis won zowel de titel in het enkelspel als die in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Venus Williams was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport in drie sets. Hingis wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Zürich op haar naam te schrij­ven. Het was haar 33e WTA-titel, de zevende van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 166.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Sabine Appelmans bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Dominique Van Roost verloor haar openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Ai Sugiyama en Nathalie Tauziat, strandde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Martina Hingis en Anna Koernikova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Kimberly Po en Anne-Gaëlle Sidot in twee sets. Het was hun zevende gezamen­lijke titel. De Zwitserse Hingis had daar­naast 24 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Russin Koernikova drie.

Het Belgische team Els Callens en Dominique Van Roost had de eerste ronde als eindstation. Hun landgenote Sabine Appelmans speelde samen met de Roemeense Cătălina Cristea – ook voor hen viel het doek na hun eerste­ronde­partij.

Er waren drie Nederlandse deelneemsters: Caroline Vis met de Zuid-Afrikaanse Amanda Coetzer, Manon Bollegraf aan de zijde van de Amerikaanse Nicole Arendt en Amanda Hopmans geflan­keerd door de Sloveense Tina Pisnik. Zij allen konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Zürich 2000
Zürich